Екали или Гедикли (, Екали) е село в Северна Гърция, Източна Македония и Тракия, в дем Места.

История 
Районът около днешното Екали е завладян от османците около 1375–1376 година. В 1913 година е завзето от гръцки части по време на Междусъюзническата война и след войната остава в Гърция.

Личности 
 Починали в Гедикли
  Андреас Папандреу (1919 – 1996), гръцки политик

Бележки 

Села в дем Места